At Our Worst is het vierde album van Evergreen Terrace en kwam in 2004 uit.

Track listing
Heavy #1
Please Hammer Don't Hurt 'Em
Zero
In My Dreams I Can Fly
No Donnie These Men Are Nihilist
You're Entering a World of Pain
Shattered Remains
Let It Go
Behind My Back
Burnout

Muziekalbum uit 2004